Сен-Кристо́ль, Сен-Крістоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південний схід від Парижа, 85 км на північ від Марселя, 55 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 229 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 507,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Кристоль на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кристоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз